Molekulska formula -{C4H5N}- se može odnositi na:

 Alil cijanid
 Ciklopropil cijanid
 Metakrilonitril
 Pirol